Praenomen o prenomen (palabra latina, literalmente, 'primer nombre', plural: praenomina) puede referirse a:
 Praenomen, nombre personal que los romanos elegían para sus hijos (equivalente al nombre de pila).
 Praenomen, en la titulatura real faraónica, nombre del trono o de la coronación.